

Acronyme 
FIOR est un acronyme pouvant signifier:
 formation initiale d'officier de réserve

Personnes réelles (par ordre alphabétique)
Fior est un nom de famille notamment porté par :
 Loïc Fior (1983-), joueur de rugby à XV français, frère de Yann Fior
 Manuele Fior (1975-), auteur de bandes dessinées et illustrateur né en Italie et vivant à Paris.
 Renzo Fior, responsable de la communauté Emmaüs  de Villafranca, en Italie
 Yann Fior (1986-), joueurs de rugby à XV français, frère de Loïc Fior

Toponyme 
Fior  est un nom de lieu notamment porté par :
 San Fior est une commune italienne de la province de Trévise dans la région Vénétie en Italie
 Montefiore Conca (Munt Fior en dialecte romagnol) est une commune de la province de Rimini dans la région Émilie-Romagne en Italie

Aliment 
 Le Fior di latte est un fromage à pâte filée, produit à partir du lait entier de vache - avec une technique similaire à celle de la mozzarella - originaire des Pouilles, en Italie.
 Le Colli Euganei Fior d'Arancio spumante est un vin effervescent blanc doux italien de la région Vénétie

Homonymie de patronyme